Les lettres QJ peuvent faire référence à :
 China Railways QJ, une locomotive à vapeur chinoise, 
 Quarterly Journal, un journal paraissant tous les trois mois.

Voir aussi 
 (13967) 1991 QJ est un astéroïde de la ceinture principale.
 (27842) 1994 QJ est un astéroïde de la ceinture principale.